Polýgyros kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Polýgyros (ort), Epirus, Nomós Ioannínon, 
 Polýgyros (prefekturhuvudort), Mellersta Makedonien, Chalkidike, 

Robotskapade Greklandförgreningar